Памятник Бабушкину — памятник советскому полярному лётчику Михаилу Сергеевичу Бабушкину.

Установлен в 2004 году на одноимённой улице, на пересечении с улицей Коминтерна.

Здания и сооружения, построенные в 2004 году в Москве
Бабушкин
Бабушкину
Скульптуры 2004 года